Aldenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Aldenhoff (1908–1959), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Rita Aldenhoff (* 1954), deutsche Historikerin